Чемпионат Египта по футболу 1950/1951 — 3-й чемпионат Египта, проходивший с 1 октября 1950 года по 29 апреля 1951 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1950/1951 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1950/1951 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1950 год в Египте
1951 год в Египте